La abreviatura NSF puede referirse a las siguientes organizaciones:

NSF, Fundación Nacional para la Ciencia, agencia gubernemental estadounidense.
NSF, Liga Sindicalista Noruega, grupo anarcosindicalista noruego.
NSF, Organización de Mujeres Nacionalsocialistas, rama femenina del partido Nazi alemán.
NFS, Fuerzas Nacionales Secesionistas, un grupo armado ficional del videojuego Deus Ex.

También puede referirse a:

NSF, New Small Family, una plataforma de automóviles de la empresa Volkswagen. 
NFS, Factor sensible a la N-etilmaleimida, una enzima y el gen que la codifica.